SLC2A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 492 амінокислот, а молекулярна маса — 54 084.

Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. Локалізований у клітинній мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Переносники розчинних речовин